Пу́нги — капсульный духовой музыкальный инструмент с одинарной тростью. Используется в Индии для исполнения традиционной музыки и в практике заклинания змей.

Конструкция 
Инструмент состоит из резонаторной камеры с мундштуком и двумя трубками — мелодической и бурдонной. Резонатор изготавливают из высушенной тыквы, а трубки из бамбука. Язычки (трости) сделаны из конского волоса, соломы или других материалов. На каждую трубку приходится отдельный язычок.

Техника игры 
С помощью бурдонной трубки исполняют только одну долгую ноту, которая служит аккомпанементом основной мелодии, исполняемой на мелодической трубке.

Мелодии на пунги исполняются без пауз, для этого используется техника непрерывного дыхания: воздух вдыхается в нос и одновременно быстро выталкивается через рот движением щёк или языка.

Дополнительные факты 
 Слово «пунги» означает просто «трубка».
 Этот инструмент также называют тумба, махуди, бин.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Видео: заклинание кобры

Индийские музыкальные инструменты
Духовые музыкальные инструменты с одинарной тростью